Lubotyń steht für:

 Lubotyń (Babiak), Ort in der Gmina Babiak
 Lubotyń (Kietrz), Ortschaft in Oberschlesien in der Gmina Kietrz im Powiat Głubczycki in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Lubotyń, Gemeinde im Nordosten der Slowakei, siehe Ľubotín

Siehe auch:
 Ljubotyn
 Labotýn